64 Ōzumō 2 (大相撲, 64 Ōzumō 2 lit. 64 Professional Sumo Wrestling 2) é um jogo eletrônico de luta de sumô lançado para o Nintendo 64. O jogo foi desenvolvido e lançado pela Bottom Up em 1999 apenas no Japão. O jogo é a sequência de 64 Ōzumō, lançado em 1997.

Ligações externas 

Jogos eletrônicos de 1999
Jogos para Nintendo 64
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Japão